Hatsjepsoet, vrouwelijke farao in de 18e Dynastie 
Maatkare (Osorkon I), Oud-Egyptische koningin en vrouw van Osorkon I in de 22e Dynastie